Le nom commun myrobalan (du latin myrobalanum, «gland parfumé») est porté par différentes espèces de plantes:

Prunus cerasifera ("Prunier myrobalan")
 Différentes espèces du genre Terminalia tel que le badamier.

Voir aussi
Mirabelle